Пуенте Теразас има више значења:

 Пуенте Теразас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуенте Теразас, Јонке (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику